Touškov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Touškov (Tauschkow, 1939–45 Tuschkau), Ortsteil von Mirovice, Okres Písek
Město Touškov (Tuschkau Stadt), Stadt im Okres Plzeň-sever 
Ves Touškov (Tuschkau Dorf), Gemeinde im Okres Plzeň-jih